La route départementale 191, ou RD 191, est située :
 dans le département des Yvelines, elle relie Épône au Perray-en-Yvelines, reprenant l'ancienne RN 191
 dans le département de l'Essonne, elle relie Corbeil-Essonnes à Authon-la-Plaine, reprenant l'ancienne RN 191

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

191